Emerson Creek ist der Name folgender Fließgewässer:

in den Vereinigten Staaten:
 Emerson Creek (Idaho), im Shoshone County
 Emerson Creek (Kalifornien), im Modoc County
 Emerson Creek (Montana), im Phillips County
 Emerson Creek (New York), im Lewis County
 Emerson Creek (Ohio), im Seneca County
 Emerson Creek (Oregon), im Douglas County
 Emerson Creek (Texas), im Floyd County

in Kanada:
 Emerson Creek (Ontario)